77-я бригада:
 77-я бригада (Великобритания)
 77-я зенитная ракетная бригада
 77-я морская стрелковая бригада
 77-я гвардейская отдельная бригада морской пехоты